«Ельша́нка» — станция скоростного трамвая в Волгограде. Своё название получила благодаря микрорайону.

История 
Станция открыта 1 декабря 2011 года в составе второй очереди строительства.

Техническая характеристика 
Станция по конструкции является колонной мелкого заложения, глубина заложения — 5 метров.

Станция имеет боковые платформы, однако, в отличие от станции «Пионерской», тоннели перед ней не перекрещиваются.

Проект станции выполнен в 1989 году коллективом профильного Харьковского проектного института «Метропроект». Архитектурный облик станции разработан архитекторами Г. В. Титовым и М. К. Титовой.

За станцией для оборота подвижного состава расположена камера съездов с тупиком.

Ссылки 
 
 
 
 

Станции Волгоградского метротрамвая
Колонные станции мелкого заложения